Жан Ланн (; , Лектур, Франция — , Эберсдорф, Австрия) — французский военный деятель, 1-й герцог Монтебелло (с 1 июня 1808 года), маршал Империи (с 19 мая 1804 года), участник революционных и наполеоновских войн.

Наполеон сказал о нём: «У Ланна мужество было сильнее разума; но разум просыпался каждый день, чтобы восстановить равновесие; я нашёл его пигмеем, а потерял гигантом». В итальянской кампании 1796-1797 годов дважды спас жизнь Наполеону. Вот как его охарактеризовал наполеоновед и франковед Манфред: «Ланн был одним из самых выдающихся военачальников блестящей наполеоновской плеяды. Отважный, прямой, резкий, он заслужил почётное прозвище Роланда французской армии». И дальше: «в самостоятельном руководстве операциями обнаружил замечательные способности».

Начало военной карьеры. Знакомство с Бонапартом и служба под его началом, 1796—1800 гг 
Жан Ланн, ровесник Бонапарта, родился в Лектуре (Гасконь), в семье крестьянина Жана Ланна (Jean Lannes, 1733-1812), впоследствии ставшего мелким буржуа — торговцем недвижимостью, и его супруги Сесиль Фуреньян (Cécile Fouraignan, 1741-1799). В семье было 8 детей (у Жана было 4 брата и 3 сестры). Выучился грамоте благодаря старшему брату Бернару, который получил хорошее образование, поступил в семинарию и стал священником. С началом войны революционной Франции с коалицией европейских монархий, Жан оставил нелюбимую работу ученика красильщика, и 4 июня 1792 года поступил на военную службу во 2-й батальон волонтёров департамента Жер.

Как и многие его товарищи, он сперва был направлен в Ош, где дислоцировался батальон, а затем в Мирей, лагерь близ Тулузы, чтобы завершить своё обучение. Лагерем руководил генерал Жан-Антуан Марбо. Здесь же он встретил будущего маршала Пьера Ожеро, тогда генерал-адъютанта. 20 июня того же года он был избран сослуживцами младшим лейтенантом батальона. Непосредственным начальником Ланна в учебном лагере стал лейтенант Пьер-Шарль Пузе, служивший до революции в королевской армии в Шампанском полку. 2-й батальон, в котором также служило два брата Жана, был определён в состав Армии Восточных Пиренеев. 17 мая 1793 года на перевале Сен-Лоран-де-Сердан младший лейтенант Ланн получил своё боевое крещение в боях с испанцами генерала Рикардос. В одном из боёв батальон Ланна охватила паника и бойцы обратились в бегство. Молодой офицер бросился в гущу беглецов и крепкими выражениями сумел не только остановить, но даже увлечь солдат в контратаку. 25 сентября 1793 года получил звание лейтенанта, а 21 октября — капитана. 30 октября 1793 года получает своё первое ранение: в бою у Баньюльс-сюр-Мера пуля попадает ему в левую руку. Отличился в сражении у Виллелонга. За эти успешные действия, 25 декабря 1793 года, повышен в звании до командира бригады. По окончании боевых действий против Испании, Ланн получает под своё командование 105-ю линейную полубригаду (16 июня 1795 года), которая вошла в состав Итальянской армии. В сражении при Лоано 23 ноября 1795 года вновь проявил себя с самой лучшей стороны.

В результате реорганизации армии, устроенной Директорией в конце 1795 года, Жан был понижен в звании и переведён на половинное жалованье. Ланн не смог стерпеть этого и вышел в отставку.

Вернулся на военную службу в начале 1796 года в звании командира батальона (99-я линейная полубригада) для участия в 1-й итальянской кампании 1796—1797. Под командованием генерала Бонапарта, который заметил его в бою при Дего 15 апреля 1796 года, Ланн получил под своё начало 69-ю линейную полубригаду, а через короткое время командование сводной полубригадой, состоящей из 6-го и 7-го батальонов гренадеров, подкрепленных 4-м батальоном карабинеров. Вскоре эта полубригада получила название «адская колонна». Её задачей было действие в авангарде Итальянской армии.

5 мая 1796 года Ланн показал свою храбрость в бою у Пьяченцы, когда во главе авангарда гренадер первым вступил на берег реки Треббия, контролируемый австрийцами. Ланн был среди тех, кто в сражении при Лоди увлёк солдат за собой, не обращая внимание на убийственный огонь вражеской артиллерии и, тем самым, способствовал выигрышу битвы Наполеоном. В бою при Бассано (8 сентября 1796) австрийцы не смогли устоять под напором наступления, которое возглавил командир бригады Ланн, ставший подлинным героем этого дня. 9 сентября 1796 года повышен в звании до бригадного генерала (утверждён в чине 17 марта 1797 года). 15 сентября 1796 года получил огнестрельную рану в ногу и штыковую в бедро в сражении при Говерноло, 15 ноября 1796 года трижды ранен пулями в сражении при Арколе, сражался при Павии и Риволи, с 26 января 1797 года командовал авангардом дивизии генерала Виктора.

12 января 1798 года переведён в Армию Англии, а 14 марта 1798 года определён в состав Восточной армии. В Египетском походе Бонапарта сперва командовал 2-й пехотной бригадой в дивизии генерала Клебера (с 27 июня 1798 года), затем возглавил пехотную дивизию (с 26 июля 1798 года) вместо генерала Оноре Виаля (который был назначен Бонапартом на должность губернатора Розетты), 1 сентября 1798 года — командир дивизии генерала Клебера, в феврале 1799 года возглавил пехотную дивизию в составе Сирийской армии. Успешно осуществил штурм Яффы 7 марта 1799 года. Участвовал в неудачном штурме крепости Акра (8 мая 1799 года), где был ранен пулей в шею. 10 мая 1799 года произведён в дивизионные генералы (утверждён в чине 23 апреля 1800 года), 27 июля 1799 года получил пулевое ранение в ногу в сражении при Абукире, где во главе двух батальонов захватил турецкий редут.

После возвращения во Францию активно участвовал в перевороте 18 брюмера (9 ноября 1799 года), с 12 ноября по 27 декабря 1799 года — командующий 9-го и 10-го военных округов, 29 марта 1800 года переведён в Резервную армию.

16 апреля 1800 года назначен главнокомандующим и генеральным инспектором Консульской гвардии. С 10 мая 1800 года возглавил авангард Резервной армии генерала Бонапарта. Во 2-й итальянской кампании разбил австрийцев в бою при Шатийоне (16 мая 1800 года). В сражении при Монтебелло (9 июня 1800 года) Ланн сумел продержаться до подхода подкреплений, после чего сам атаковал австрийцев и отбросил их к Тортоне, захватив 5,000 пленных. В сражении при Маренго (14 июня 1800 года) во главе гвардейских частей несколько часов сдерживал яростные атаки австрийцев. Неоднократно останавливался и под картечным огнём бросал в штыковую атаку своих солдат. За эти действия был награждён Первым консулом почётной саблей.

Межвоенный период и дипломатическая служба, 1801—1804 гг 

Оставаясь ярым республиканцем, Ланн постоянно конфликтовал со своим другом Бонапартом, осуждая последнего за примирение с церковью, за амнистию дворян и отход от республиканских традиций. Генерал принципиально продолжал обращаться к Первому консулу на «Ты», тогда как все остальные уже обращались к нему на «Вы». В результате первый консул, желая уберечь своего друга от необдуманных поступков, воспользовался образовавшейся недостачей в кассе Консульской гвардии (не хватало 200,000 франков), и 14 ноября 1801 года снял неугомонного генерала с должности и направил полномочным министром и чрезвычайным посланником в Португалию. Благодаря генералу Ожеро, данную недостачу Ланн позднее возместил. Этот инцидент охладил отношение Ланна к Наполеону, однако действия Первого консула уберегли генерала от необдуманных действий (дело в том, что многие республикански настроенные офицеры, особенно Бернадотт, всячески подзуживали Ланна на действия против Наполеона).

С 14 ноября 1801 года по 22 марта 1805 года Жан Ланн был послом Франции в Португалии. Его задачей было уменьшить английское влияние в этой стране и сколько возможно упрочить французское влияние.

Дипломатическое поприще было непривычным для боевого генерала и не соответствовало его природным склонностям и чертам характера.

Тем не менее ему удалось сделать многое из того, что было поручено Первым консулом: добиться удаления из страны некоторых особенно агрессивных французских эмигрантов-заговорщиков; снять с должности проанглийского министра иностранных дел Алмейду; и, что очень важно, добиться дружеского расположения принца-регента Жуана, что позволило Ланну сильно уменьшить влияние Англии на португальские дела.

19 мая 1804 года Ланн стал маршалом Империи, также принимал участие в коронации Наполеона. По возвращении из Португалии возглавил авангард Армии Берегов Океана, предназначенной для вторжения в Англию.

Служба в Великой Армии императора Наполеона, 1805—1807 гг 

С 29 августа 1805 года — командир 5-го армейского корпуса Великой Армии (пехотные дивизии Удино, Газана и Сюше, а также бригады лёгкой кавалерии Фоконне и Трейяра). Во время Ульмской кампании Ланн во главе сводной гренадерско-вольтижёрской дивизии Удино проявил инициативу и, придя на помощь принцу Йоахиму Мюрату, добился крупного успеха при Вертингене (8 октября). После капитуляции генерала Мака, шёл в авангарде Великой Армии вместе с Мюратом, преследуя отступающий русские войска Кутузова. Отличился при взятии моста в Вене (13 ноября) и в бою при Холлабрунне (16 ноября). В сражении при Аустерлице (2 декабря) действовал на левом фланге французов против сил Багратиона. Сразу после сражения, вследствие разногласий с императором, передал командование корпусом генералу Сюше, и вернулся во Францию.

С началом кампании 1806 года против Пруссии, маршал 5 октября вновь возглавил 5-й корпус, который действовал на левом фланге Великой Армии. 10 октября в битве при Заальфельде Ланн разбил корпус принца Людвига. Во время битвы при Йене (14 октября 1806 года) корпус Ланна вынес главную тяжесть первого этапа сражения. Лично возглавил штыковую атаку 100-го полка линейной пехоты. 26 декабря 1806 года вступил в сражение с русскими войсками в бою при Пултуске на правом берегу Нарева. Ланн имел здесь кроме 2-х собственных дивизий (Сюше и Газана) ещё одну дивизию (Гюдена) из 3-го корпуса маршала Даву (всего около 20 тыс. чел. против 40 тыс. и 40 пушек у русских под началом Беннигсена). После ожесточённого боя Ланн оттеснил неприятеля с поля битвы. Но обе стороны понесли серьёзные потери. Сам маршал был ранен, и 31 января 1807 года отбыл на лечение во Францию. На посту командира корпуса его заменил адъютант Наполеона — генерал Савари.

5 мая 1807 года Жан возглавил новообразованный резервный корпус (пехотные дивизии Удино и Вердье). В сражении при Гейльсберге (10 июня 1807 года) его атака, однако, не только оказалась неудачной, но и стоила возглавляемой им дивизии 2,284 человек убитых и раненых. В то же время, Бонапарт несомненно обязан был Ланну победой в сражении под Фридландом (14 июня 1807 года). В этой битве 26,000 французов под командованием маршала Ланна удерживали позиции против 80,000 русских под командованием генерала Беннигсена до тех пор, пока на поле боя не подошёл сам Наполеон со свежими силами.

Кампании в Испании и Австрии, 1808—1809 гг 

13 сентября 1807 года Ланн получил престижную должность генерал-полковника швейцарцев. 25 октября 1808 года Ланн получил приказ Наполеона направиться в Байонну и присоединиться к Армии Испании. 18 ноября 1808 года он возглавил 3-й и части 6-го армейского корпуса, и 23 ноября его 30-тысячная армия разгромила 45-тысячную испанскую армию генерала Кастаньоса в битве при Туделе, а затем в течение 2-х месяцев вёл тяжелейшую осаду Сарагосы. Крепость сдалась лишь 21 февраля 1809 года. С 8 января 1809 года возглавлял 3-й и 5-й корпуса Армии Испании. Вскоре был отозван во Францию и 30 марта 1809 года возглавил 2-й корпус Армии Германии. Принял участие в Австрийской кампании, сражался при Абенсберге (20 апреля) и Ландсхуте (21 апреля). 23 апреля взял штурмом упорно сопротивлявшийся город-крепость Регенсбург, обороняемый арьергардом эрцгерцога Карла (ок. 6 тыс. чел.), «Роланд французской армии» лично возглавил штурмующие части.

Ранение и смерть 
13 мая 1809 года французы вошли в Вену. В сражении при Эсслинге 22 мая 1809 года Ланн опрокинул австрийские войска, но затем был отрезан от главной армии и начал медленное отступление. Вечером 22 мая Наполеон передал ему командование армией у Эсслинга. Использовав небольшое затишье, Ланн решил обойти поле битвы со своим старым другом, генералом Пузе. Однако практически сразу Пузе был сражён шальной пулей в голову. Расстроенный, Ланн сел на небольшой холмик рядом с телом друга, но в этот момент и он был смертельно ранен ядром — ему раздробило обе ноги. Маршал был перевезён через Дунай на остров Лобау, где главный хирург гвардии Ларрей ампутировал ему левую ногу, и в течение нескольких дней Ланну стало лучше, но затем у него началась гангрена. Ланн впал в беспамятство. Начался сильный бред, во время которого Ланн продолжал командовать войсками, и даже несколько раз пытался вскочить с кровати, чтобы участвовать в схватках. А потом, совершенно неожиданно, лихорадка и бред отступили, и сознание маршала прояснилось. Он стал узнавать людей, подходивших к его кровати. Своему адъютанту Марбо, находившемуся около постели в ночь на 31 мая, он говорил о своей супруге, о своих детях, об отце. В тот же день, на рассвете, маршал тихо отошел в мир иной в возрасте 40 лет. Тело Ланна было перевезено в Париж и 6 июля 1810 года погребено в Пантеоне, а сердце похоронено на кладбище Монмартр.

Последние его слова были обращены к Наполеону: «Живите и спасите армию!»

…император держал его на руках когда ему ядром раздробило обе ноги, и во второй и последний раз в своей жизни Наполеон плакал.

Е. В. Тарле «Наполеон»
Имя маршала выбито на Триумфальной арке в Париже, его именем назван бульвар (16 округ).

Семья 

Маршал Ланн женился 19 марта 1795 года на Полетт Мерик (Catherine Jeanne Josèphe Barbe Polette Meric; родилась в 1773 году в Перпиньяне), дочери богатого банкира из Перпиньяна. Брак был расторгнут 18 мая 1800 года (судебное постановление вступило в силу 22 августа 1800 года). Его сын, Жан-Клод (родился 1 февраля 1799 года, Монтобан — умер в 1817 году), был объявлен незаконнорождённым. Несмотря на это, Жан-Клод утверждал, что ему принадлежит право первородства и титул пэра в 1815, 1816 и 1817 годах, однако он умер в ходе разбирательства в суде в октябре 1817 года.

Ланн во второй раз сочетался браком 15 сентября 1800 года в  (департамент Ньевр) с  (родилась 26 февраля 1782 года в Париже — умерла 3 июля 1856 года в Париже), дочерью сенатора и финансиста Франсуа Шоластик де Гёэнёка. В этом браке родились четыре сына и дочь:
 Луи Наполеон (30 июля 1801 года, Париж † 18 июля 1874 года, замок Марёй-Сюр-Е, департамент Марна), 2-й герцог Монтебелло, дипломат и государственный деятель Франции;
  (11 июля 1802 года, Лиссабон † 20 июня 1861 года, Париж), 1-й граф Монтебелло (9 марта 1810 года), государственный деятель Франции;
 Жан Эрнэ (20 июля 1803 года, Лиссабон † 24 ноября 1882 года, По), 1-й барон Монтебелло (4 ноября 1810 года), государственный деятель Франции;
  (4 декабря 1804 года, Париж † 29 августа 1875 года, замок Блоссвиль, Пендепи), барон Монтебелло
 Жозефина Луиза (4 марта 1806 года, Париж † 8 ноября 1889 года, Париж).

Этот брак был счастливым, супруги очень любили друг друга. Известны письма Ланна жене, полные нежности и любви. После смерти маршала, его супруга так и не вышла замуж, посвятив свою жизнь воспитанию детей.

Карьера военного 
 волонтёр 2-го батальона департамента Жер (4 июня 1792 года);
 младший лейтенант (20 июня 1792 года);
 лейтенант (4 октября 1793 года);
 капитан (18 октября 1793 года);
 командир бригады (25 декабря 1793 года);
 бригадный генерал (9 сентября 1796 года, утверждён в чине 17 марта 1797 года);
 дивизионный генерал (10 мая 1799 года, утверждён в чине 23 апреля 1800 года);
 маршал Империи (19 мая 1804 года);
 генерал-полковник швейцарцев (13 сентября 1807 года).

Послужной список 
 командующий 9-го и 10-го военных округов (12 ноября — 27 декабря 1799)
 в составе Резервной армии (29 марта — 10 мая 1800)
 командующий авангарда Резервной армии (10 мая — 14 июня 1800)
 командующий гвардией консулов (16 апреля 1800 — 14 ноября 1801)
 посол Франции в Португалии (14 ноября 1801 — 22 марта 1805)
 командующий авангарда Армии Берегов Океана (22 марта — 29 августа 1805)
 командир 5-го армейского корпуса Великой Армии (29 августа — 4 декабря 1805)
 командир 5-го армейского корпуса Великой Армии (5 октября 1806 — 31 января 1807)
 командир резервного армейского корпуса Великой Армии (5 мая — 12 июля 1807)
 в свите Императора при Армии Испании (25 октября — 18 ноября 1808)
 командующий сил, состоящих из 3-го и части 6-го армейских корпусов, Армии Испании (18 ноября 1808 — 8 января 1809)
 командующий сил, состоящих из 3-го и 5-го армейских корпусов, Армии Испании (8 января — 26 марта 1809)
 командир 2-го армейского корпуса Армии Германии (1 апреля — 23 мая 1809)

Адъютанты маршала Ланна 
 Жак-Жерве Сюберви (; 1776-1856) — земляк Жана, адъютант с 4 сентября 1797 года по 27 декабря 1805 года, 21 сентября 1793 года — капитан, 18 апреля 1803 года — командир эскадрона, 27 декабря 1805 года — полковник, назначен командиром 10-го полка конных егерей;
 Шарль Гёэнёк (; 1783-1849) — младший брат жены Жана, адъютант с декабря 1804 года по 31 мая 1809 года, 25 сентября 1804 года — младший лейтенант, 19 июня 1806 года — лейтенант, 31 декабря 1806 года — капитан, 11 июля 1807 года — командир батальона, 9 января 1809 года — полковник, после смерти маршала, стал адъютантом Императора;
 Жоашен Кио дю Пассаж (; 1775-1849) — адъютант с 22 марта по 27 декабря 1805 года, 26 марта 1799 — командир батальона, 27 декабря 1805 года — полковник, назначен командиром 100-го полка линейной пехоты;
 Франсуа Бюссьер (; 1767-1842) — адъютант с 3 мая 1805 года по 31 декабря 1806 года, 23 июля 1801 года — капитан, 27 декабря 1805 года — командир эскадрона, 31 декабря 1806 года — майор 28-го полка линейной пехоты;
 Жозеф Мишо де Сен-Марс (; 1778-1853) — адъютант с 17 августа 1805 года по 31 мая 1809 года, 9 марта 1802 года — лейтенант, 16 мая 1806 года — капитан, 31 декабря 1806 года — командир батальона, 9 января 1809 года — майор, 17 июня 1809 года — полковник, командир 3-го полка конных егерей;
 Жан Томьер (; 1771-1812) — адъютант с 7 января 1806 года по 11 июля 1807 года, 11 июля 1807 года — бригадный генерал;
 Серафино д’Альбукерк (, ; 1774-1809) — испанский маркиз, адъютант с 1 апреля 1808 года по 21 мая 1809 года, 15 июля 1807 года — капитан 15-го полка конных егерей, 21 мая 1809 года убит прямым попаданием ядра в сражении при Эсслинге;
 Шарль Юше де Лабедуайер (; 1786—1815) — адъютант с 14 января 1808 года по 31 мая 1809 года, 4 ноября 1806 года — лейтенант, 9 января 1809 года — капитан, после смерти маршала — адъютант принца Эжена Богарне;
 Марселен Марбо (; 1782-1854) — сын генерала Жана-Антуана Марбо, адъютант с 2 ноября 1808 года по 31 мая 1809 года, 18 июля 1804 года — лейтенант, 12 января 1807 года — капитан, после смерти Ланна — адъютант маршала Массена;
 Гийом О’Меара (; 1764-1818) — адъютант с 12 января 1808 года по 31 мая 1809 года, 6 января 1807 года — полковник;
 Франсуа-Жозеф де Вири (; 1786-1809) — адъютант с 27 октября 1805 года по 31 мая 1809 года, 5 февраля 1805 года — младший лейтенант, 9 ноября 1806 года — лейтенант 11-го драгунского полка, 9 января 1809 года — капитан, умер 16 июня 1809 года в Вене от ран, полученных в сражении при Эсслинге;
 Альбер де Ваттвиль (; 1787-1812) — адъютант с 25 января 1808 года по 21 июня 1809 года, капитан.

Награды и титулы 

 1-й герцог Монтебелло (; декрет от 19 марта 1808 года, патент подтверждён 1 июня 1808 года в Байонне);
 Почётная сабля за отличие при Маренго (6 июля 1800 года)
 Легионер Ордена Почётного легиона (24 сентября 1803 года);
 Командир 9-й когорты Ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года);
 Великий офицер Ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года);
 Знак Большого Орла Ордена Почётного легиона (2 февраля 1805 года);
 Командор Ордена Железной короны (25 февраля 1806 года, Италия);
 Большой крест Ордена Христа (28 февраля 1806 года, Португалия);
 Большой крест Рыцарского ордена Золотого орла (1807 год, Вюртемберг);
 Большой крест Военного ордена Святого Генриха (26 сентября 1807 года, Саксония) ;
 Кавалер Ордена Святого апостола Андрея Первозванного (25 сентября 1808 года, Россия);
 Кавалер Ордена Святого Александра Невского (25 сентября 1808 года, Россия);
 Денежная дотация в размере 327,820 французских франков от Герцогства Варшавского и Королевства Вестфалия (30 июня 1807 года и 10 марта 1808 года).

Образ в кино 
 «Наполеон: путь к вершине» (Франция, Италия, 1955) — актёр Жан Габен
 «Аустерлиц» (Франция, Италия, Югославия, 1960) — актёр Жорж Маршаль

См. также 
 Наполеон
 5-й армейский корпус

Литература 
 
 Манфред А. З. Наполеон Бонапарт. М.: Мысль, 1989. С.138.
 Тарле Е. В. Наполеон. М. Изд. Академии наук СССР, 1956. С.214.
 Харботл Т. Битвы мировой истории. Словарь. М.: Внешсигма, 1993. С.7,29,44,169,299,303,373,457,485.
 Чандлер Д. Военные кампании Наполеона. М.: Центрополиграф, 1999. С.68,78, 153,157,160,184,190,351,357-359,394,436.
 Лашук А. Гвардия Наполеона. М., 2003.
 Лашук А. Наполеон. Походы и битвы. М., 2004
 Соколов О. В. Армия Наполеона. — СПб., 1999.
 Соколов О. В. Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа. 1799—1805 гг. — Т. 1-2. — М., 2006.
 Делдерфилд Р. Ф. Маршалы Наполеона. М., 2001. С. 45.
 Шиканов В. Н. Созвездие Наполеона: маршалы Первой империи. М., 1999.
 Марбо, М. Мемуары. Париж, 1891.

Примечания

Ссылки 
 Маршалы Наполеона: Ланн.
 Маршал Ланн.
 Гербы семейства Ланн 
 Сайт посвящённый маршалу Ланну.

 

герцоги де Монтебелло
Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)
Похороненные в парижском Пантеоне
Великие офицеры империи
Участники сражения при Аустерлице
Участники сражения при Гейльсберге
Участники сражения под Фридландом
Награждённые почётным оружием «Armes d’honneur»